Silver City ("città d'argento" in lingua inglese) può riferirsi a:

Cinema 
 Le rocce d'argento (Silver City) – film del 1951 diretto da Byron Haskin
 Silver City – film del 2004 diretto da John Sayles

Geografia 
 Stati Uniti d'America
 Silver City – census-designated place della Contea di Hoke, Carolina del Nord
 Silver City – città fantasma della Contea di Owyhee, Idaho
 Silver City – città della Contea di Mills, Iowa
 Silver City – città della Contea di Humphreys, Mississippi
 Silver City – città della Contea di Lyon, Nevada
 Silver City – capoluogo della Contea di Grant, Nuovo Messico
 Città d'Argento – città immaginaria della DC Comics, luogo d'abitazione delle figure angeliche e della Presenza

Musica 
 Silver City – album di Sarah Borges del 2005